Hinchinbrook-eiland (Australië) - eiland in Queensland, Australië
 Hinchinbrook-eiland (Verenigde Staten) - eiland in Alaska, Verenigde Staten